Wüste steht für:
 Wüste, Gebiet mit wenig bzw. keiner Vegetation 
 Unternehmen Wüste, ein Deckname eines Industriekomplexes der Nationalsozialisten
 Wüste Film, eine Filmproduktionsgesellschaft
 den Gang durch die Wüste (im realen oder übertragenen Sinn), um ein "gelobtes Land" oder ein wichtiges Ziel zu erreichen

Wüste ist der Name folgender Orte:
 Wüste (Hückeswagen) – ein Ortsteil der Stadt Hückeswagen in Nordrhein-Westfalen
 Wüste (Osnabrück) – ein Stadtteil von Osnabrück in Niedersachsen
 Wüste (Remscheid) – ein Ortsteil der Stadt Remscheid in Nordrhein-Westfalen
 Wüste (Gemeinde Podersdorf), Ortsteil von Podersdorf am See, Bezirk Neusiedl am See, Burgenland

Wüste ist der Familienname folgender Personen:
 Louise Wüste (1805–1874), deutschamerikanische Malerin

Die Wüste steht für:
 Die Wüste, Theaterstück von Tankred Dorst

Siehe auch:
 Désert
 In der Wüste
 Wüst